Ernsdorf kan syfta på:

Geografi

Polen

 Ernsdorf in Oberschlesien – det tyska namnet för en byn i Schlesiens vojvodskap, se Jaworze, Powiat bielski

Tyskland

 Ernsdorf, Prien am Chiemsee – en ort i köpingen Prien am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern

Österrike

 Ernsdorf bei Staatz – en ort i köpingen Staatz i Niederösterreich :

Se även
 Ehrnstorf – flera